Mutualism kan syfta på:

 Mutualism (biologi) –  två arter gynnar varandra och är en form av symbios
 Mutualism (ekonomi) – en ekonomisk och anarkistisk teori som utvecklades under 1800-talet